NeoBook est un logiciel de programmation multimédia édité par Neosoft.

Il peut être utilisé pour créer toutes sortes de publications : livres et magazines électroniques, outils d'entrainement et d'évaluation, brochures, catalogues, cartes de vœux, publications scientifiques, bornes interactives, diaporamas, documents d'information, jeux et bien d'autres possibilités : base de données, page web, lecteur multimédia, runtime gratuit... 

Sa structure s'organise sur différentes pages, avec programmation orientée objet, il peut intégrer :
 des images(jpeg, bmp, pcx, gif, png, wmf)
 des vidéos (avi, mpeg)
 du son (midi, mp3, wav)
 du flash (swf)
 des animations (car, gif animés)
 du texte (txt, rtf)
 du web (html, mht)
 du code (heure, date, code basic...)
 des plug-in (NeoMySQL, NeoAccess, hpwSQLite, NeoWebCam, ...).

Lien externe
 Neosoft

Logiciel multimédia